Ceci est un catalogue d'ouvrages fictifs issus du décor de campagne de Faucongris pour le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons; il recense les ouvrages mentionnés dans les divers suppléments, scénarios et articles traitant du monde de Faucongris.

Liste alphabétique des titres

A
 Æstrella, par Otto [opéra] (Living Greyhawk Journal n°0, p.11)
 Affaires Juridiques à Véluna de 213 à 312 AC, anonyme (Le Temple du Mal Élémentaire, p. 18)
 Altérations des Absolus Intrinsèques, par Math (Dragon n°82, p.58)
 Altérations des Tangibles et des Intangibles, par Yagrax (Dragon n°82, p.58)
 Annales de la Famille Vordav, anonyme (Greyhawk Wars, p.25)
 Arcanes de la Puissance de la Mémoire, par Rary (Dragon n°82, p.58)
 Arcanes des Manipulations de l’Entourage, par Otto (Dragon n°82, p.58)
 Architecture, par Léomund et Mordenkaïnen (Dragon n°82, p.58)
 Armes de l’Éther, par Melf et Mordenkaïnen
 Arts Oubliés du Magnétisme Oratoire (Les), par Léomund (Dragon n°82, p.57)
 Astrologie, Divinité et Humanité, par Yestro Bilnigd

B
 Ballade du Yeti en Sueur (La), anonyme [musique] (The Doomgrinder, p.11)
 Briques de la Fortification Spirituelle (Les), par Webster (Dragon n°82, p.58)

C
 Canon de Wye (Le), par Jenkin Wye (Dragon n°253) 
 Cartographie de la Flannæsse, anonyme (Falconmaster, p.12)
 Catalogue de la Contrée de Flannæsse, qui est la Portion Orientale du Continent d’Œrik, de Tærre (Un) (7 volumes), par le Savant-Sage (World of Greyhawk Fantasy Game Setting - Glossography, p.2)
 Chronique de Chan (La), anonyme (Dungeon n°124, p. 21)
 Chronique des Époques Secrètes (La), par Uhas de Néhéli (Greyhawk Adventures, p. 96 ; Vecna lives ! p. 3, 18, 20, 22 ; Atlas de Greyhawk, p. 64, 162 ; Living Greyhawk Journal n°4, p. 12, 14, 16 ; Vecna - Hand of the Revenant : 2e de couverture)
 Chronique du Peuple Flanna (Une), par Rexidos (Rary the Traitor)
 Chute de la Fraternité Écarlate, anonyme [musique]
 Codex de Mordenkaïnen, par Mordenkaïnen (Greyhawk Wars, p.27; Living Greyhawk Journal n°0, p. 4, 5, 9)
 Codex de Sang (Le), par Ferranifer (Retour à la Tombe des Horreurs, p.53, 155)
 Codex des Noms des Morts, par Elluvia Maure (Dungeon n°124, p. 96)
 Codex des Plans Infinis (Le), anonyme (Eldricht Wizardry, p. 43 ; Guide du Maître - 1ère éd., 124, 156-157; (Dragon n°292 p. 96, n°294 p. 90 & n°299, p. 101 ; Living Greyhawk Journal n°2, p. 19 ; Slavers, p.17)
 Codex du Silence, anonyme (Dragon n°249, p. 42, 43)
 Codex Maudit, anonyme (Come Endless Darkness, p. 327) 
 Cœur Inébranlable (Le), [musique] (Dungeon n°53) 
 Colloquium Suellois, par Agnel Grammatol (Dragon n°253, p. 46)
 Comedicon, par Zagyg (Dragon n°270) 
 Commentaire Doctrinal, par Dantus Allegrini (Dragon n°253, p. 41)
 Commentaires Ineffables de Vecna, par Vecna (Dragon n°225, p.49-51) 
 Compendium des Signes Magiques et Vulgaires, par Jawal Severnain (From the Ashes - Atlas of the Flanaess, p. 17)
 Compendium Imortale Magica Malifica, anonyme (Dragon n°272, p. 55)
 Compendium Maleficarum, anonyme (Die Vecna, Die ! p. 24, 25-26, 27, 38)
 Composants et Réactions du Phosphore, par Dærn (Dragon n°82, p.58)
 Comprendre l’Œuvre de Célestian, par Agathe de Thrunch
 Contributions de Faucongris au Monde de la Magie, anonyme (Falconmaster, p. 12)
 Cosmogonie des Fluides Magnétiques, par Mordenkaïnen (Dragon n°82, p. 58)
 Côtés Obscurs de la Mémoire (Les), par Mordenkaïnen (Dragon n°82, p. 58)
 Création et Modification de la Matière, par Caterpillar (Dragon n°82, p. 57)
 Curabilis Pastorem, par Gregorius le Vert (Dragon n°253, p.46)

D
 Damnations Éternelles, de Dilwomx (Come Endless Darkness, p. 327)
 Danse de Nérull (La), par Anonymous (Dragon n°253, p. 43)
 De la Nature des Sahuaghin, par le Professeur Gax (Danger at Dunwater, p. 20)
 Démonomicon d’Iggwilv (Le) - parfois appelé le Fiélonomicon, par Iggwilv (Dragon n°225, p.51, 52 ; n°299, p.101; n°336, p.76-84; The Lost Caverns of Tsojcanth, p. 30)
 Démonomicon de Krestible, anonyme (Dragon n°336, p.82) 
 Des Ailes pour l’Humanité, anonyme (Falconmaster, p. 12-13)
 Des Traineaux et de la Monte chez les Barbares du Nord, par Alisédran (From the Ashes - Atlas of the Flanaess, p. 67)
 Disposition et Pillage du Cairn d’Argent, par Vasco Plugge (City of Greyhawk - Gem of the Flanaess, p.67)
 Dissimulation et Obscurcissement, par Tzunk (Dragon n°82, p. 58)
 Distinctions Légales dans les Lettres de Course, par Tazaar (Sinister Secret of Saltmarsh, p. 24)

E
 Élégances Sociales chez les Gnomes, anonyme (Greyhawk Ruins, p. 63)
 Esprits de l’Inconnu, par Lum (Dragon n°82, p.58)
 Étranges Récits d’un Honnête Voyageur dans le Sud, par L. Marquel (Greyhawk Wars, p.26) 
 Évolution des Arcanes de la Volonté, par Tenser (Dragon n°82, p. 58)
 Examen de la Nature de la Tærre (Un), par Jawan Sumbar (L’Aventure commence, p.12)
 Exégèse des Usages Linguistiques des Peuples de Flannæsse (44 volumes), par Revort Leyhar (From the Ashes - Atlas of the Flanaess, p.13; Greyhawk - Guide du Joueur, p. 15)
 Exil hors d’Ærdie, par Sonderrako de Rauxès (L’aventure commence, p.11)
 Expédition vers la Barrière des Hautes-Cimes, anonyme [musique]

F
 Fables de Burdock (Les), anonyme (Guide du Maître, 1ère éd., p. 158)
 Fables de Dimbles et Dinges, par Ibn Al-Muqaffa d’Ekbir (Dragon n°253, p.43)
 Fabrication Ordonnée, par Rottcher Baggett (Dragon n°253, p.46)
 Flannærych’nyt, anonyme (Vecna lives ! p. 21, 22)
 Fleurs Mélancoliques de la Forêt, anonyme [musique]
 Fondements de l’Autorité Secrète (Les), par Ill-Oominoty (Dragon n°82, p. 58)
 Forge de Mondes (La), anonyme [musique] (From the Ashes - Campaign Book, p. 83)

G
 Gazette des Climats Nordiques, par Otiluke (Dragon n°82, p. 58)
 Général et la Faucheuse (Le), anonyme (Dragon n°293, p. 92)
 Géologie Glaciaire du Cénozoïque (The Sentinel, p. 22)
 Glossographie pour le Guide du Monde de Faucongris, par Pluffet Smedger l’Ancien (World of Greyhawk Fantasy Game Setting - Glossography, p.1, 2)
 Gnomosphère (Vecna lives ! p. 20, 22)
 Grand Yassa des Ogobanuk (Le), par Ogobanuk (Atlas de Greyhawk, p.134)
 Griffes de Dragotha (Les), anonyme [musique] (The Doomgrinder, p.11)
 Grimoire aux Écailles de Dragon (Le), anonyme (Vecna lives ! p. 20, 22, 24) 
 Grimoire de Darhasta (Le), par Darhasta (Dungeon n°10, p. 4)
 Grimoire de la Langue Bien Pendue (Le), anonyme (Codex Divin, p. 103)
 Grimoire de Nécromancie, par Ngise (Retour à la Tombe des Horreurs, p. 40) 
 Grimoire de Zyx, anonyme (Dragon n°336, p.77)
 Grimoire des Enfers d’En-Dessous, de Trask (Dungeon n°125, p. 18)
 Grimoire des Enfers d’En-dessous, par Iggwilv (Dragon n°225, p. 51-53)
 Grimoire des Études sur la Quatrième Dimension, par Seik-O (Dragon n°82, p. 58)
 Grimoire du Cœur Noir (Le), anonyme (Mordenkainen’s Fantastic Adventure, p. 23-27 ; Dragon n°293, p. 91 ; Living Greyhawk Journal n°0, p. 5, 9 & n°4, p. 16)
 Grimoire du Signe Écarlate (The Scarlet Brotherhood, p. 3, 26)
 Grimoire Éclat-de-Glace (Le), anonyme (Dragon n°243, p. 89-90)
 Grimoire Jaune (Le), anonyme (Dragon n°284, p. 64) 
 Grimoire Triangulaire de Kugatsmor, anonyme (Living Greyhawk Journal n°1, p.20)
 Grimoire Trois Fois Damné d’Anashelaq (Le), anonyme (Living Greyhawk Journal n°4, p.7)
 Guerre des Maisons (La), anonyme (Dragon n°298, p.80)
 Guide du Monde de Faucongris (Volume III du Catalogue de la Contrée de Flannæsse) par le Sage-Savant (World of Greyhawk Fantasy Game Setting - Glossography, p.2) 
 Guide pour servir à la Vénération de l’Affable Mérikka, anonyme (Against The Cult of the Reptile God, p. 16)

H
 Helvick Main-Noire: Son Livre, par Helvick Main-Noire (Dungeon n°73, p. 66)
 Histoire (Une), par Courlan Attlander (Vecna lives ! p. 21, 22)
 Histoire des Bardes, anonyme (Living Greyhawk Journal n°5, p. 7 ; L’Aventure commence, p. 96)
 Histoire des Prêtres de l’Église de Saint-Cuthbert, par Dehm Brenner (Dragon n°253, p.46)
 Histoire Officielle (L’), par Uhas de Neheli (Vecna lives ! p. 22)
 Honnête Évaluation de la Cité d’Argile (Une), par Bearne de Schwartzenbruin (Dungeon n°145)

I
 Illumination de la Rose (L’), anonyme (Scourge of the Slave Lords, p.101)
 Impénétrabilités Transcendantales, par Léomund (Dragon n°82, p.58)
 Impressions Mentales de la Rétine, par Johydée (Dragon n°82, 58)
 Incunabulum de la Cité Oubliée, anonyme (Dragon n°243, p. 89, 90-92)
 Instructions d’Azharadian (Les), anonyme (Dragon n°293, p.92)
 Intelligence et Domination Intuitive, par Zagyg (Dragon n°82, p. 58)
 Introduction à la Chronographie Marine, par Mathilde Dessenter (L’Aventure commence, p.13) 
 Inventeurs de Faucongris, anonyme (Falconmaster, p. 13)

J
 Jardinage Pratique, par Otiluke (Patriots of Ulek, p. 19) 
 Journal d’Hédrack, par Hédrack (Retour au Temple du Mal Élémentaire, p. 2, 114, 188, 190)
 Journal de Desatysso, par Desatysso (Retour à la Tombe des Horreurs, p. 6, 27, 35, 37)
 Journal de Geynor Ton, par Geynor Ton (Retour au Temple du Mal Élémentaire, p. 2, 188, 189)
 Journal de Kévelli Mauk, par Kévelli Mauk (The Scarlet Brotherhood, p. 26) 
 Journal de Kiéren, par Kiéren Jalucian (Dragon n°268, p. 70-72)

L
 Lais de Bar Strannach (Les), anonyme (Ivid the Undying, p. 123 ; Dragon n°290, p.100)
 Langage des Lézards (Le) - Grammaire et Notions Basiques, par un druide anonyme (Danger at Dunwater, p. 20)
 Légendaire de Grandes Armes et des Héros Fabuleux, par Kas (Dragon n°82, p.58)
 Légendaire des Fantômes et des Spectres, par Évard (Dragon n°82, p.57)
 Libram d’Acérérak, par Acérérak (Dragon n°225, p.53-54 & n°241, p.75 ; Retour à la Tombe des Horreurs, p. 140)
 Libram de l’Aile Sombre, anonyme (Living Greyhawk Journal n°2, p. 20)
 Libram des Grandes Émanations Paravisuelles, par Nystul (Dragon n°82, p. 58)
 Libram Encyclique, anonyme (Dragon n°298, p.78)
 Libram Putrescentia – également connu sous le titre de "Parole Véritable du Seigneur de la Décomposition", anonyme (Dungeon n° 70, p. 61, 62)
 Libram Sanctus Vox, anonyme (Living Greyhawk Journal n°2, p. 30)
 Livre d’Heures (Le), anonyme (Ivid the Undying, p.8, 29, 38)
 Livre d’Heures (Le), par Anonymous (Dragon n°253, p.42-43)
 Livre de Darazell (Le), par Darazell (Dragon n°243, p. 89, 92-93)
 Livre de Garde (Le), anonyme (Dragon n°348, p. 20)
 Livre de l’Œil Sombre (Le), anonyme (Retour au Temple du Mal Élémentaire, p. 29, 77, 144, 147)
 Livre de la Chair et des Miroirs (Le), anonyme (Expedition to the Demonweb Pits, p. 176).
 Livre de la Cinquième Ombre (Le), anonyme (Dragon n°295, p. 92)
 Livre de la Douleur (Le), anonyme (Vecna lives ! p. 19)
 Livre de Pierre (Le), anonyme (Vecna lives ! p. 21, 22, 24)
 Livre de Sorts Perdu de Rary le Traitre (Le), par Rary (Dragon n°249, p. 90-96)
 Livre de Vile Ténèbres (Le), anonyme
 Livre des Rois (Le), anonyme (Dragon n°272, p. 54)
 Livre des Sourires Morts (Le), anonyme (Return to the Keep on the Borderlands, p. 56)
 Livre des Ténèbres Inversées (Le), anonyme (Vecna Reborn, p. 27, 31, 32, 46, 50, 54, 64)
 Livres de Clan des Derros de la Meule du Destin (Les), anonyme (3 volumes) (The Doomgrinder, p.48)
 Livres de la Fraternité (Les), anonyme (21 volumes) (Dragon n°272, p. 55)

M
 Mages Célèbres de Faucongris, anonyme (Falconmaster, p. 13) 
 Mages de Faucongris, anonyme (Falconmaster, p. 12)
 Magica, par Murq (Dragon n°269, p.65, 66)
 Magie de Flannæsse (La), anonyme (Falconmaster, p. 12)
 Magitærre, anonyme (Dragon n°200, p.39, 41)
 Magnétisme Occulte, par Nolzur (Dragon n°82, p.58)
 Manifeste de Slérotin (Le), par Slérotin (Dragon n°241, p. 79-81)
 Manuel de Ondes Magnétiques et Électriques, par Gee-Eeh (Dragon n°82, p. 58)
 Manuel des Golems d’Os Majeurs, par Ferranifer (Retour à la Tombe des Horreurs, p. 53)
 Manuel des Pouvoirs de l’Après-Vie, par Bigby (Dragon n°82, p. 57)
 Mathématiques Structurelles, anonyme (Greyhawk Ruins, p. 63)
 Méditations sur l’Art de la Lutherie, par Diambeth (Fate of Istus, p. 44)
 Mémoires de Didro Huit-Doigts, par Didro Huit-Doigts (Retour à la Tombe des Horreurs, p. 2, 11)
 Merveilleuses Inventions Volantes, anonyme (Falconmaster, p. 12, 13)
 Métaphysique des Mathématiques, par Nystul (Sinister Secret Of Saltmarsh, p.7)
 Mœurs Déroutantes des Uleks, par Andréas Wythe (Dragon n°253, p.42, 45)
 Moibéni, par Gironi Boccanegra (Dragon n°253, p.41-42, 43, 44)
 Moiliens : Un Traité sur les Alternatives Nécromantiques, par Drake (Retour à la Tombe des Horreurs, p.45)
 Monarque Doré (Le), anonyme [pièce de théâtre] (Living Greyhawk Journal n°2, p.29)
 Monstres de l’Humanité (Les), par Balar (Vecna lives ! p. 20, 21)
 Mouvements Inconnus d’Univers, par Arnd (Dragon n°82, p.58) 
 Musique Curative, par Otto (Vecna lives ! p. 21)
 Mystères des Runes Révélés (Les), par Zagig Yragerne (From the Ashes - Atlas of the Flanaess, p. 17)

N
 Nécromancie Ordinaire, par Vecna (Dragon n°82, p.59)
 Noces du Paysan (Les), anonyme (Dragon n°253, p.44)
 Nuages et Brouillards, par Dahlver-Nar (Dragon n°82, p. 58)
 Nuances de Gris, par Chancréon (Living Greyhawk Journal n°4, p.4)

O
 Oh, Lumière Aveuglante, anonyme [cantique] (cantique à Pholtus)
 Opuscule Nesser (L’), par Tzunk (Dragon n° 297, p. 91)

P
 Paysages Imaginaires, anonyme (Vecna lives ! p. 20, 24)
 Peurs Profondes de l’Humanité (Les), par Hallo-ene (Dragon n°82, p. 58)
 Poèmes, par Thalac Jiwo (Vecna lives ! p. 21, 24)
 Politique du Pouvoir, par Lorenzo Domici (Danger at Dunwater, p.20)
 Pouvoir de la Politique, par Abel Mackie (Danger at Dunwater, p.19)
 Pouvoirs de la Volonté Spirituelle, par Phrandjes (Dragon n°82, p.58)
 Pouvoirs Extrêmes de l’Observation, par Kwalish (Dragon n°82, p. 57) 
 Premières Aventures de Murlynd & Péripéties Subséquentes, par Murlynd (Living Greyhawk Journal n°3, p. 13)
 Principes de Navigation, par Da Korma (Sinister Secret de Saltmarsh, p.24)
 Propriétés Magiques des Herbes et des Fleurs, par Tenser (Sinister Secret Of Saltmarsh, p. 7)
 Propriétés Occultes des Gemmes, par Tenser (Danger at Dunwater, p. 20)
 Pyronomicon (Le), par Kéraptis (Dragon n°241 p. 77-79)

Q
 Quatre Conversations (12 volumes), anonyme (Return of the Eight, p. 33)

R
 Recettes Herbacées et Remèdes, par Sactus Signa (Dragon n°253, p.45)
 Récits de la Compagnie des Sept, par Heward
 Reflets de Notre Mère, par Rolutir (Dragon n°253, p.42)
 Règne Historique des Uleks, par Géohégan Munt (Dragon n°253, p.42)
 Relation Véridique de la Grande Campagne Almorienne (5 volumes), par Thredus (Greyhawk Wars, p.28)
 Répercussions Subconscientes de la Pyromancie, par Quaal (Dragon n°82, p. 57) 
 Répertoire des Apparitions Subconscientes, par Gaxx (Dragon n°82, p.58)
 Répertoire des Conjurations Illustres, par Drawmij (Dragon n°82, p.58)
 Représentations du Plan Conscient, par Rialissom (Dragon n°82, p.58)
 Résistance à la Magie des Nains et des Halfelins (de la), par Serten (Dragon n°82, p.58)
 Réverbérations Inexplicables, par Bucknard (Dragon n°82, p.59)
 Rêveries d’un Moine flanna (Les), anonyme (Dungeon n°73, p. 66) 
 Romance de Levain (La), par Gerval Bussey (Dragon n°253, p.44)
 Route Rouge de la Grande Faille (La), anonyme [musique] (Atlas de Greyhawk, p.113)
 Rudiments de l’Art de la Pêche à la ligne, anonyme (The Sentinel, p.22)

S
 Saga de Skkelf Ala (La), anonyme (Dragon n°253, p.47)
 Saga Épique des Grands Conjurateurs (La), par Mordenkaïnen (Dragon n°82, p. 58)
 Science des Ondes Temporelles, par Leuk-O (Dragon n°82, p. 58)
 Secret de la Pierre Philosophale de Ye (Le), anonyme (Sinister Secret de Saltmarsh, p. 12)
 Secrets de l’île de Yé révélés (Les), par Selvor l’Ancien
 Sentence de Mort d’Eéas (La), anonyme (Greyhawk Wars, p.26)
 Siman et Elimar, anonyme (Dragon n°253, p.47)
 Sombres Jus de l’Esprit (Les), anonyme (Retour au Temple du Mal Élémentaire, 121)
 Sorcellerie Exaltée, par Jaran Kriméæh (Dragon n°241, p. 75-77)
 Souvenirs de deux années sur la Mer Cachée, par Anonymous (L’aventure commence, p.11) 
 Sphèrogenèse du Multivers, par Otiluke (Dragon n°82, p. 58)
 Sur de Développement de l’Art de la Magie et la Modernité, par Mordenkaïnen (Living Greyhawk Journal n°4, p.11)

T
 Tableaux de Khul-Ak, anonyme (Living Greyhawk Journal n°1, p.29)
 Tablettes Sifkhu (Les), anonyme (Dungeon n°85, p. 34, 35, 49, 53, 61, 63, 64)
 Théorie des Forces Invisibles, par Tenser (Dragon n°82, p.57)
 Théorie du Choc Visuel Occulte, par Ye’Cind (Dragon n°82, p.58)
 Théories de la Perception, par Kuroth (Dragon n°82, p.57)
 Théories des Transitions Convergentes, par Lhegrand (Dragon n°82, p.58)
 Thèses sur les Plans de l’Antimatière, par Léomund (Dragon n°82, p. 58)
 Tradition de la Communication Subtile, par Iggwilv (sous le nom de Tasha) (Dragon n°82, p. 57)
 Traité Complet, Excellent et Rigoureux sur les Applications Théoriques des Eaux Désalinisées dans la Production de Potions, anonyme (Vecna lives ! p. 20)
 Traité d’Astronomie Universelle, par Melf (Dragon n°82, p.59)
 Traité des Anneaux Mystiques, par Lévalsa d’Enstadt (Dungeon n°13, p.17)
 Traité des Protections Cabalistiques, par Krest (Dragon n°82, p.58)
 Traité sur les Pratiques de Ceux-qui-se-Cachent, par l’Évêque Imphalas de Furyondie (Vecna lives ! p. 20, 23)
 Transe de l’Intellect, par Aspirin (Dragon n°82, p.58)
 Triomphe de la Diplomatie, par Tyrons Scroot (Danger at Dunwater, p.20)

V
 Verbe d’Incarum (Le), par Incarum (Dungeon n°41, p. 47, 48, 56, 57; Atlas de Greyhawk, p.129)
 Véritable Relation du Nyr-Dyv et des Terres Environnantes (La), par Norfil van Defflitter (Vecna lives ! p. 21, 24)
 Vie à Venir (Une), par Pontus Hardiggin (Dragon n° 262, p. 38)
 Voyages de Marek Étoile-Polaire (Les), par Marek Étoile-Polaire(Dragon n°253, p.44)
 Voyages, par Fenwick Astakane (Atlas de Greyhawk, p.107)
 Voyageurs à Boiscour (Les), par Géohégan Chausard (Dragon n°253, p.43)

W
 Woebluf (The Sentinel, p. 22)

Bibliographie
 Bonny, Ed. - "Arcane Lore: The Lost Spellbook of Rary the Traitor.", in Dragon n°249 (Wizards of the Coast, 1998).
 Broadhurst, Creighton, Gerard Cummins, Paul Looby, John Leeper et Sean Connor - Living Greyhawk Onnwal Gazetteer (Wizards of the Coast, 2002); disponible en ligne:[3] 
 Brown, Anne - Greyhawk - Guide du Joueur (Wizards of the Coast, 1998).
 Cook, David - "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Adventures - Wars (TSR, 1991).
 Cook, David - Vecna Lives! (TSR, 1990).
 Cordell, Bruce - Return to the Tomb of Horrors (Wizards of the Coast, 1998).
 Findley, Nigel, Dan Salas, Stephen Inniss et Robert J. Kuntz - Fate of Istus (TSR, 1989).
 Gygax, Gary - World of Greyhawk Fantasy Game Setting (TSR, 1983).
 Heard, Bruce - "Spells Between the Covers", in Dragon n°82 (TSR, 1984).
 Henson, Dale - Howl From the North (TSR, 1991).
 Holian, Gary, Erik Mona, Sean K. Reynolds et Frederick Weining - Atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2000).
 Kerrigan, Stuart - "A Splintered Sun", in Dragon n°293 (Paizo Publishing, 2002).
 McCleskey, HL. - "The Ruins of Nol-Daer", in Dungeon n°13 (TSR, 1988).
 Miller, Steve - The Doomgrinder (Wizards of the Coast, 1998).
 Mona, Erik - "Gem of the Flanaess: City of Greyhawk - Clerkburg", in Living Greyhawk Journal n°4 (Wizards of the Coast, 2001).
 Mona, Erik et Gary Holian - "Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight", in Living Greyhawk Journal n°0 (Wizards of the Coast, 2000); disponible en ligne: [5]
 Moore, Roger E. - L'Aventure commence (Wizards of the Coast, 1998).
 Moore, Roger E. - "Elmshire: A Halfling Haven", in Dragon n°262 (Wizards of the Coast, 1999).
 Morris, Graeme - "The Sentinel" (TSR, 1983).
 Mullin, Robert S. - "Arcane Lore: Greyhawk Grimoires II", in Dragon n°241 (TSR, 1997).
 Mullin, Robert S. - "Campaign Classics: Three Greyhawk Grimoires", in Dragon n°225 (TSR, 1996).
 Mullin, Robert S. - "Greyhawk Grimoires", in Dragon n°268 (Wizards of the Coast, 2000).
 Niles, Douglas - Against the Cult of the Reptile God (TSR, 1982).
 Nixon, Anthony et David Head - "Arcane Lore: 'Traveling' Spellbooks", in Dragon n°243 (Wizards of the Coast, 1998).
 Sargent, Carl - Five Shall Be One (TSR, 1991).
 Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1992).
 Veen, Andrew - "A Serenade Before Supper", in Dungeon n°53 (TSR, 1995).

Articles connexes
 Lirr

Notes et références

Greyhawk
Livre fictif